Palazzo d'Avalos, a Vasto, in provincia di Chieti
 Palazzo d'Avalos del Vasto, palazzo monumentale di Napoli nel quartiere Chiaia
 Palazzo d'Avalos, a Procida
 Palazzo d'Avalos-Laurelli, ad Isernia
 Palazzo di Dávalos o Palazzo dei Dávalos-Sotomayor, a Guadalajara
 Casa de las Torres o Palazzo dei Dávalos, a Úbeda, provincia di Jaén